Rungestraße steht für

 Rungestraße (Berlin)
 Rungestraße (Rostock)